Le terme Fresco peut désigner :

Personnalités
 Fresco Jacque (1916-2017), est un designer industriel, ingénieur social, auteur, futuriste et inventeur américain ;
 Lucia Fresco (1991-), est une joueuse argentine de volley-ball ;

Histoire & œuvres
 fresco, jadis course de bateaux à Venise ;
 Fresco est une œuvre musicale pour quatre ensembles orchestraux, composée par Karlheinz Stockhausen en 1969 ;
 Fresco est un terme italien pour fresque qui peut être conservé de son nom d'origine ;

Toponymes
 Fresco, une ville de Côte d'Ivoire ;

Voir aussi
 un diminutif pour la Fédération française des étudiants et jeunes chercheurs en sciences cognitives ;